IHC est un sigle qui  peut désigner : 
 International Humanitarian City, un organisme d'aide humanitaire, situé dans l'émirat de Dubaï ;
 International Harvester Company, un constructeur américain de machines agricoles ;
 Ice Hockey Club ;
 IHC Beaufort ;
 IHC Louvain ;
 IHC Písek, etc. ;
 immunohistochimie, une méthode de localisation de protéines dans les cellules.

IHC est un code qui  peut désigner :
 ingénieur d'études et de fabrications.